Екатерина Сергеевна Батурина:
 Батурина, Екатерина Сергеевна (род. 1992) — российская саночница, мастер спорта.
 Батурина, Екатерина Сергеевна (род. 1997) — российская гимнастка.